Ellisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ellisaari (ö i Villmanstrand, lat 61,16, long 27,85), Södra Karelen, 
 Ellisaari (ö i Villmanstrand, lat 61,27, long 27,64), Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar